

Anno 
 2007 – (MMVII in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo.

Matematica 
 2007 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 2007 McCuskey – asteroide della fascia principale del sistema solare.